Die Basketball-Afrikameisterschaft 1965, die dritte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 28. März und 2. April 1965 in Tunis, Tunesien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Marokkos, die in Abwesenheit des Titelverteidigers Vereinigte Arabische Republik, zum ersten Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Erstmals nahmen eine Mannschaft Algeriens und Libyens am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier Spiele (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister 1962. Analog dazu wurden die übrigen Plätze ermittelt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks
1965 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1965
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1965
Basketball-Afrikameisterschaft 1965